Иосиф Николаевич Галатте (1760 — после 1816, по другим данным после 1849 года) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор Русской императорской армии.

Биография 
Иосиф Галатте родился в 1760 году в одной из пьемонтских дворянских семей.

12 июля 1799 года был принят на русскую службу из сардинской армии, в чине капитана. Участвовал в походах против французов в Италии и Швейцарии в 1799 году, в 1805 году — в Богемии и Моравии.

30 января 1806 года Галатте был произведен в подполковники и 26 мая того же года назначен в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части.

В 1806—1807 годах Иосиф Николаевич Галатте находился во Второй Архипелагской экспедиции вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина в Средиземном море и был, в частности, при взятии острова Тенедоса, за что 9 сентября 1807 года был награждён орденом Святого Георгия 4-го класса № 1802 (788) 

6 сентября 1810 года Галатте был назначен плац-майором в Свеаборг и уже 20 ноября произведен в полковники.

Иосиф Галатте по собственному желанию участвовал в Отечественной войне 1812 года и в войнах за освобождение Европы и отличился в сражениях при Денневице, за что был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени, и при Лейпциге, за которое награждён золотой саблей с алмазными украшениями.

15 декабря 1813 года Иосиф Галатте был произведен в генерал-майоры Русской императорской армии.

В 1814 году Галатте участвовал в сражении при С.-Дизье, за что получил орден Святой Анны 1-й степени.

5 апреля 1816 года был уволен со службы по болезни, с мундиром.

Год смерти Иосифа Николаевича Галатте не установлен.

Примечания

Ссылки 
 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Вторая Архипелагская экспедиция
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Генерал-майоры (Российская империя)